Cicuta puede estar refiriéndose a:

 La cicuta, planta tóxica, cuyo nombre científico es Conium maculatum, del que se extrae un veneno que recibe el mismo nombre y que era usada por los antiguos griegos para quitarse la vida.

 Cicuta es un género de plantas de la familia Apiaceae.

 Las especies arbóreas pertenecientes al género Tsuga, conocidas como cicutas.